

Geografia 
 Berru – comune francese nella regione del Grande Est

Persone 
 Camille Berru – critica teatrale e giornalista francese
 Iván Ontaneda Berrú – politico ecuadoriano
 Max Berrú – percussionista e cantante ecuadoriano